Флаг городского поселения городА Задо́нск Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. 

Флаг утверждён 30 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4712.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой волнистой горизонтальной полосой внизу полотнища шириной в 1/5 ширины полотнища, несущее в середине фигуры из герба городского поселения: красную мурованную крепость, стоящую на зелёной земле».

Обоснование символики 
За основу флага, как и герба городского поселения, взят исторический герб уездного города Задонска Воронежской губернии, Высочайше утверждённого а, подлинное описание которого гласит:

В верхней части щита герб Воронежский. В нижней — за Доном рекою построенная башня в серебряном поле, означающая подлинное положение сего города.

Основой будущего Задонска стала крестьянская слободка Тешевка, впервые упомянутая в исторических документах в 1615 году. Слободка располагалась между Москвой и Воронежем на противоположном Москве берегу Дона (за Доном) и принадлежала монастырю во имя Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Указом Екатерины II «О составлении Воронежского Наместничества из 15 уездов» от а слобода Тешевка была объявлена городом Задонском.

Символика флага городского поселения никак не связана с оборонными функциями изображённой крепости. Как таковой никакой крепости и не было. Под крепость понимается вся площадь поселения, а её изображение в сочетании с волнистой оконечностью (символ реки Дон) — является гласным символом позднего названия города.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, природы, а также символ здоровья.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Задонск
Задонск
Флаги с изображением крепости